Тюринзький Ліс — () гори середньої висоти в Тюрингії. Довжина близько 150 км, ширина до 35 км. Найвища точка 982 м.

Див. також 
 10244 Тюрінгер-Вальд — астероїд, названий на честь гір.

Примітки

Джерело 

 www.naturpark-thueringer-wald.de 
 www.thueringer-wald-info.de 

Гори Німеччини
Тюрингія
Ліси Німеччини
Гірські системи за абеткою